Goldenfels ist 

 der frühere deutsche Name eines Dorfes im Schweizer Kanton Jura, siehe Roche-d’Or

 der Name von fünf für die DDG Hansa gebauten Frachtschiffen:
 Goldenfels (Schiff, 1895)
 Goldenfels (Schiff, 1911)
 Goldenfels (Schiff, 1938), bekannter als Hilfskreuzer Atlantis
 Goldenfels (Schiff, 1954), ein Schwergutfrachter
 Goldenfels (Schiff, 1970)